Джей-лига 2006 Дивизион 2 — 35-й сезон второй по значимости футбольной лиги в Японии и 8-й сезон второго дивизиона Джей-лиги. Начался чемпионат 4 марта и завершился 2 декабря 2006 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Команды, вышедшие или выбывшие в Дивизион 2 сезона 2006 
Следующий клуб вышел в Дивизион 2 из Футбольной лиги:
 Эхимэ

Следующие клубы выбыли в Дивизион 2 из Дивизиона 1:
 Касива Рейсол
 Токио Верди
 Виссел Кобе

Клубы, покинувшие Дивизион 2 перед сезоном 2006 

Следующие клубы вышли в Дивизион 1 из Дивизиона 2:
 Киото Санга
 Ависпа Фукуока
 Ванфоре Кофу

Команды

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Джей-лиги  

Япония
2006
Спорт в Японии в 2006 году